Deta steht für:
 Detta (Kreis Timiș), Stadt im Banat (Rumänien)
 Deta, ehemaliger deutscher Akkumulatorhersteller, heute Marke von Exide Technologies.
 Direcçâo de Exploração de Transportes Aéreos, ehemalige portugiesische Fluggesellschaft

DETA steht für:
 Diethylentriamin, chemische Verbindung aus der Gruppe der aliphatischen Amine